Lüderitz steht für:

 Lüderitz, Stadt in Namibia
 Lüderitz (Tangerhütte), Ortsteil von Tangerhütte, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Lüderitz, früherer Name von Łabiszyn, Stadt in Polen
 Lüderitz (Adelsgeschlecht), altmärkisches Adelsgeschlecht
 Wahlkreis Lüderitz in Namibia, siehe ǃNamiǂNûs (Wahlkreis)
 Adolf Lüderitz (Schiff, 1939), Schnellbootbegleitschiff der deutschen Kriegsmarine

Lüderitz ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Lüderitz (1834–1886), deutscher Großkaufmann, Begründer der Kolonie Deutsch-Südwestafrika

 André Lüderitz (* 1958), deutscher Politiker (Die Linke)
 August Lüderitz (1838–1922), deutscher Großkaufmann und Kolonialpionier
 Berndt Lüderitz (1940–2021), deutscher Kardiologe
 Carl Lüderitz (1854–1930), Allgemeinmediziner
 David Hans Christoph von Lüderitz (1699–1756), preußischer Generalmajor
 Elisabeth Lüderitz (1858–1930), deutsche Malerin

 Gustav Lüderitz (1803–1884), deutscher Kupferstecher und Lithograf
 Hans Erdmann von Lüderitz (1655–1732), preußischer Generalmajor der Kavallerie sowie Erbherr auf Wittenmoor, Einwickel und Arensdorf
 Hermann von Lüderitz (1814–1889), deutscher Generalleutnant und Politiker, MdR
 Hermann Lüderitz (1864–1909), deutscher Diplomat in Marokko
 Jörg Lüderitz (* 1935), deutscher Buchhändler und Autor

 Otto von Lüderitz (1818–1885), preußischer Generalleutnant
 Otto Lüderitz (1920–2015), deutscher Immunologe
 Rafi Lüderitz (1930–1968), deutscher Schlagzeuger und Pianist
 Ralph Lüderitz (1950–2017), deutscher Ingenieur und Eisenbahnfotograf
 Samuel Ludwig von Lüderitz (1699–1778), deutscher Politiker, Präsident der halberstädtischen Regierung
 Volker Lüderitz (* 1959), deutscher Hydrobiologe und Politiker
 Werner Lüderitz (* 1929), deutscher Tischtennisfunktionär
 Wilhelm von Lüderitz (1828–1882), preußischer Generalmajor
 Wilhelm Adolph von Lüderitz († nach 1763), deutscher Oberst und Führer des Freibataillon F6

Siehe auch:

 Lüderitzbucht in Namibia
 Lüderitz-Halbinsel in Namibia
 Lüderitzland, Küstenstreifen im heutigen Namibia
 Lüderitz Waterfront, Waterfront in Lüderitz in Namibia